Gemmingen steht für:

 Gemmingen, Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Gemmingen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gemmingen (Adelsgeschlecht), alemannisches Rittergeschlecht